Курмон ():
 Курмон — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона.
 Курмон — коммуна во Франции, департамент Эна.